Arborea steht für:
 Arborea, italienische Stadt auf Sardinien
 ein historisches Gebiet auf Sardinien, siehe Judikat Arborea
 ein Dorf in Rumänien, siehe Arborea (Botoșani)

Personen:
 Eleonora von Arborea (um 1350–1404), sardische Regentin im Judikat Arborea